Horasan (district), een Turks district in de provincie Erzurum
 Horasan (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Horasan

Zie ook 
 Khorasan (doorverwijspagina)